Italiaans basketbalteam (mannen)
 Italiaans basketbalteam (vrouwen)